Единицей административного деления Сент-Винсента и Гренадин является приход (). Территория государства делится на 6 приходов, из которых пять расположены на главном острове (Сент-Винсент), а шестая объединяет территории остальных, более мелких, островов из архипелага Гренадины.